Ногеруэлас ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре.  Занимает площадь  км². Население — 237 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Foto e información
 Ficha de la población
 Foro de Nogueruelas

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля